Золотой конёк Загреба 2015 () — 48-й международный турнир по фигурному катанию который прошёл в столице Хорватии — Загребе. Организованы соревнования хорватской федерацией фигурного катания.

Спортсмены соревновались в категориях: мужское и женское фигурное катание, парное катание и танцы на льду.

Турнир состоялся со 2 по 5 декабря 2015 года на льду катка Дом Спортова. Первоначально турнир планировался на неделю позже. Это был заключительный этап серии Челленджер.

Результаты

Мужчины 

WD = фигуристы снялись с соревнований.

Женщины 

WD = фигуристки снялись с соревнований.

Спортивные пары

Танцы на льду 

WD = фигуристы снялись с соревнований.

Примечания

Ссылки 
 Результаты 

2015 год в фигурном катании
Золотой конёк Загреба
Фигурное катание в сезоне 2015/2016
Декабрь 2015 года
Спорт в Хорватии в 2015 году